King of Kings (film), film uit 1961
 King of Kings (Manowar), single van Manowar
 King of Kings (Leaves' Eyes), album van Leaves' Eyes
 King of Kings (kickboksen), Europese kickboksorganisatie